Volkswagen Garbus – potoczna polska nazwa niemieckich samochodów osobowych Volkswagen Typ 1.
 Garbus – opowiadanie Arthura Conana Doyle’a o Sherlocku Holmesie
 Garbus – powieść przygodowa Paula Févala (tytuł alternatywny: Kawaler de Lagardère)
 Garbus – francuski film kostiumowy z 1959